Struma steht für:
 Struma, eine Vergrößerung von Schilddrüsengewebe (auch Kropf genannt)
 Struma (Fluss), ein Fluss in Südwestbulgarien und Nordgriechenland
 Struma (Schiff), ein bulgarisches Schiff mit 762 jüdischen Flüchtlingen an Bord, das von einem sowjetischen U-Boot im Februar 1942 versenkt wurde 
 Struma (Autobahn), eine Autobahn in Bulgarien
 Struma (Dorf), ein Dorf im Kreis Fier in Albanien
 Straf-, Kontroll, Melde- und Beglaubigungsausschuss bzw. Straf- und Meldeausschuss, kurz Struma oder STRUMA, ein Ausschuss bei verschiedenen österreichischen Fußballverbänden